Талинский собор () — армянский собор в городе Талин,  Арагацотнского района Армении. Основан в VII веке. Является одним из наиболее крупных в стране.

Архитектура 
Талинский собор представляет собой большую купольную базилику. Предположительно церковь была перестроена в купольный храм в VII веке. В армянской архитектуре Талиниский собор считается новым, своеобразным типом купольной базилики. Архитектор, четко выделяя центральное пространство, сохранил в плане базиликальную трехнефную композицию, увенчанную куполом. Посредине северной, восточной и южных сторон расположены многогранные абсиды, чем проявляется принцип акцентировки центрального объёма. Последние  украшены декоративными арками.

Примечания

См. также 
 Армянская архитектура

Ссылки 
 Kouymjian, Dickran. "Index of Armenian Art: Armenian Architecture - Talin Cathedral". Armenian Studies Program. California State University, Fresno. https://web.archive.org/web/20080620011643/http://armenianstudies.csufresno.edu/iaa_architecture/talincathedral.htm.
 The Talin Cathedral at the Rensselear Digital Collection

Церкви Армении